USS Chesapeake (1799)
USS Chesapeake (ID-3395)
USS Chesapeake (AOT-5048)